Палаццо деї Камерленґі () — палац у Венеції, на Гранд-каналі в районі Сан-Поло. Розташований поряд з мостом Ріальто.

Побудований в 1525—1528 роках за розпорядженням дожа Андреа Грітті, як будинок міських казначеїв (), звідки і отримав свою назву. Пізніше став державною в'язницею.

К
Споруди, збудовані 1528